UFO steht für:
 UFO, unidentifiziertes Flugobjekt
 UFO, „unidentified floating object“, unbekanntes Treibobjekt, Seefahrt
 UFO: Alien Invasion, Open-Source Computer-Strategiespiel
 UFO (Band), britische Hardrockband
 UFO Club, ehemaliger Underground-Club in London
 UFO, Designergruppe, gegründet während der „radikalen Phase“ des italienischen Designs in den 1960er Jahren um Lapo Binazzi
 UFO: Enemy Unknown, das erste Computerspiel der X-COM-Serie
 UFO (Fernsehserie), britische Science-Fiction-Fernsehserie (1970–1973)
 UFO (Satellit) (Ultra High Frequency Follow-On), US-amerikanische militärische Kommunikationssatellitenserie
 Unabhängige Flugbegleiter Organisation, deutsche Flugbegleiter-Gewerkschaft
 vom chinesischen Konzern Zhejiang Jonway Automobile produziertes Automobilmodell
 UFO – Es ist hier, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2016

U.F.O. steht für:
 U.F.O. (1993), britischer Spielfilm von Tony Dow (1993)
 U.F.O. (2010), deutscher Spielfilm von Burkhard Feige (2010)
 U.F.O. (2012) oder Alien Uprising, britischer Spielfilm von Dominic Burns (2012)
 U.F.O. oder United Future Organization, japanische Nujazz-Band

Ufo steht für:
 Ufo (Gattung), Gattung von Gallwespen innerhalb des Tribus Synergini
 Ufo (Bootsklasse), in Friesland verbreitete Segelbootsklasse
 Ufo (Club, Berlin), Acid-House-Club in Berlin
 Ufo, bei der NVA verwendeter selbstgebauter Tauchsieder, siehe Atomino (Kocher)

UFO